Desa Kropak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kropak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,11, long 111,10), 
 Desa Kropak (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Desa Kropak (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,86, long 111,09), 

Robotskapade Indonesienförgreningar